è un videogioco arcade di genere party sviluppato da Capcom e pubblicato da Nintendo uscito esclusivamente in Giappone nel settembre del 2004.

Storia 
È il secondo capitolo di Super Mario Fushigi, serie secondaria di Mario Party esclusiva al mercato delle sale giochi. Mentre il suo predecessore, Super Mario Fushigi no Janjan Land, era un gioco arcade per promuovere l'uscita di Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, Super Mario Fushigi no Korokoro Party è un adattamento di Mario Party 5. Da questo gioco in poi tutti i capitoli della serie secondaria saranno ispirati direttamente ai titoli per console della serie principale.

Modalità di gioco 
I minigiochi si presentano uguali a quelli di Mario Party 5, ma si possono unire fino ad 8 giocatori alla partita.

Personaggi 
Sono presenti 10 personaggi giocabili, tutti ripresi da Mario Party 5:
 Mario
 Luigi
 Peach
 Daisy
 Yoshi
 Wario
 Waluigi
 Toad
 Boo
 Mini Koopa

Voci correlate 
 Super Mario Fushigi no Janjan Land

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario